En Pologne, Turobowice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Turobowice, un village du powiat de Łódź-est,
 Turobowice, un village du powiat de Rawa.